Il singolare  dell'AEGON Championships 2010 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP World Tour 2010.

Il detentore del titolo era Andy Murray, che però è stato eliminato al terzo turno da Mardy Fish.

Sam Querrey ha battuto in finale Mardy Fish 7-63, 7-5.

Teste di serie 
Le prime otto teste di serie passano direttamente al secondo turno. 

  Rafael Nadal (quarti di finale)
  Novak Đoković (terzo turno)
  Andy Murray (terzo turno)
  Andy Roddick (terzo turno)
  Marin Čilić (terzo turno)
  Gaël Monfils (secondo turno)
  Sam Querrey (campione)
  Feliciano López (semifinale)

 Julien Benneteau (terzo turno)
 Janko Tipsarević (primo turno)
  Richard Gasquet (ritirato per infortunio alla schiena)
 Michaël Llodra (quarti di finale)
 Santiago Giraldo (secondo turno)
 Dudi Sela (quarti di finale)
 Andreas Seppi (primo turno)
 Denis Istomin (terzo turno)

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 
 
 

AEGON Championships 2010
ATP World Tour 2010